L1 (omroep), een regionale radio- en televisiezender in de Nederlandse provincie Limburg
 L1 (proteïne), een proteïne (eiwit)
 L1 (proteïnefamilie), een groep van proteïnen, waaronder L1 en soortgelijke moleculen
 Lijn 1 (metro van Barcelona)
 een lagrangepunt
 LZ 14 'L1', het eerste Zeppelin-luchtschip van de Duitse marine
 Luxo L-1, een bureaulamp ontworpen door Jac Jacobsen
 Panasonic Lumix DMC-L1, een fotocamera
 AS 350L1, een militaire variant van de Eurocopter Ecureuil